Molekulska formula -{C23H36O3}- se može odnositi na:

 Drostanolon propionat
 Propetandrol